Dolores kan syfta på:

 Dolores – ett namn samt personer med namnet
 Dolores Recordings – skivbolag

Geografi

Antarktis 

 Dolores (ö),

Argentina 

 Partido de Dolores, kommun, Buenos Aires, 
 Dolores (kommunhuvudort i Argentina), Buenos Aires, 
 Villa Dolores (ort i Argentina, Córdoba), 
 Villa Dolores (ort i Argentina, Catamarca), 
 Concarán, kommunhuvudort, San Luis,

Colombia 

 Rosas (ort i Colombia, Cauca, lat 2,26, long -76,74), 
 Dolores (kommun i Colombia), Tolima,

Filippinerna 

 Dolores (Abra), ort och kommun, 
 Dolores (Quezon), ort och kommun, 
 Dolores (Östra Samar), ort och kommun,

Guatemala 

 Municipio de Dolores (kommun), kommun i Petén, 
 Dolores (kommunhuvudort i Guatemala), Petén,

Honduras 

 Dolores (kommun i Honduras, Departamento de Copán, lat 14,88, long -88,82), 
 Dolores (ort i Honduras, Departamento de Copán, lat 14,87, long -88,83), 
 Dolores (ort i Honduras, Departamento de Ocotepeque), 
 Dolores (kommun i Honduras, Departamento de Intibucá),

Mexiko 

 Dolores, Angangueo, ort, 
 Las Flores, Guanajuato, ort, Doctor Mora, 
 Dolores, Gómez Palacio, ort, 
 Dolores, Zacatecas, ort, 
 Rancho Nuevo de Dolores, ort, Guanajuato, Irapuato, 
 Dolores, Chiapas, ort, 
 Dolores, Susupuato, ort, 
 Dolores, Guerrero, ort, 
 Dolores, Lerdo, ort, 
 Dolores, Nuevo León, ort, 
 Dolores, Puebla, ort, San Salvador Huixcolotla,

Nicaragua 

 Dolores (ort i Nicaragua), Carazo,

Spanien 

 Dolores (kommun i Spanien, Valencia, Provincia de Alicante, lat 38,14, long -0,76), 
 Dolores (kommunhuvudort i Spanien, Valencia, Provincia de Alicante, lat 38,14, long -0,77), 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar